Саймон Ґеллап ();  1 червня 1960) — британський музикант, колишній бас-гітарист гурту The Cure.

Дискографія 
Lockjaw
 Radio Call Sign, The Young Ones (1977), — 7" Сингл
 Journalist Jive, A Doong A Doong A, I'm A Virgin (1978), — 7" Сингл

The Mag/Spys
 Life Blood, Bombs (1980), — Спліт 7" Сингл з The Obtainers

The Cure
 Seventeen Seconds (1980)
 Faith (альбом The Cure) (1981)
 Pornography (1982)
 The Head on the Door (1985)
 Standing on a Beach (1986)
 Staring at the Sea (1986), VHS
 The Cure In Orange (1986), VHS
 Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987)
 Disintegration (1989)
 Mixed Up (1990)
 Entreat (1991)
 Picture Show (1991), VHS
 The Cure Play Out (1992), VHS
 Wish (1992)
 Paris (1993)
 Show (1993)
 Wild Mood Swings (1996)
 Galore (1997)
 Bloodflowers (2000)
 Greatest Hits (2001)
 Trilogy (2003), DVD
 Join the Dots: B-Sides & Rarities 1978-2001 (The Fiction Years) (2004)
 The Cure (2004)
 Festival 2005 (2005), DVD
 4:13 Dream (2008)

Fools Dance
 Fools Dance (1985)
 They'll Never Know'' (1987)

Посилання 
 Саймон на Pictures of You

Бас-гітаристи
Британські рок-музиканти
Учасники The Cure